Конституционный референдум 2007 года состоялся 21 октября. На референдуме решался вопрос принятия поправок в конституцию Турции, в том числе поправка о проведении прямых президентских выборов.

Подготовка к референдуму 
В соответствии с поправками, кворум в 550-местном меджлисе определён в одну треть голосов 184. По ныне действующему регламенту, кворум составляет Квалифицированное большинство или две трети голосов 367. Именно из-за отсутствия кворума голосование в парламенте в первом туре президентских выборов, состоявшееся 27 апреля, было отменено конституционным судом.

Впоследствии это стало причиной для проведения досрочных парламентских выборов и новых президентских выборов, состоявшихся в июле и августе.

Пакет поправок в конституцию по прямым выборам президента был принят турецким парламентом 10 мая после того, как конституционный суд страны признал недействительными президентские выборы.

Сразу после принятия законопроект был направлен на утверждение тогдашнему президенту Ахмету Недждету Сезеру, однако тот 25 мая наложил на документ вето как на противоречащий Конституции.

Турецкий парламент 31 мая повторно одобрил поправки в первоначальном варианте и направил их на утверждение главе государства. 15 июня Сезер отклонил законопроект во второй раз, опротестовал в конституционном суде и вынес на референдум.

Высшая судебная инстанция Турции, в свою очередь, одобрила пакет конституционных поправок 5 июля.

Ход выборов 
Всего в списки для голосования были внесены 42,7 миллиона граждан 70-миллионной Турции. В отличие от правящей Партии справедливости и развития ПСР премьера Реджепа Эрдогана, призывавшей проголосовать за конституционную реформу, оппозиция выступала за бойкот референдума.

Примечания

Ссылки 

Парламентские выборы в Турции
Выборы 2007 года
2007 год в Турции
События 21 октября
Октябрь 2007 года